Znane postaci noszące nazwisko „Schramm”:
 Robert Schramm (1837–1885) – burmistrz Raciborza 
 Hilary Schramm (1857-1940) – polski chirurg
 Karol Schramm (1885-1956) – pułkownik dyplomowany saperów Wojska Polskiego
 Wiktor Schramm (1885-1958) – rolnik ekonomista, historyk gospodarki
 Jan Schramm (ur. 1892) – major Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari
 Ryszard Schramm (1920-2007) – polski biolog, taternik i podróżnik, ojciec Tomasza
 Tomasz Schramm (ur. 1949) – polski historyk, profesor nauk humanistycznych, syn Ryszarda
 Kurt Schramm – niemiecki skoczek narciarski
 Ehrengard Schramm (1900-1985) – niemiecka polityk